2 miejscowości w Polsce: 
 Wyszowate – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne 
 Wyszowate – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki